Hatay − miasto w Turcji w prowincji Hatay.

Według danych na rok 2000 miasto zamieszkiwało 144910 osób.

Miasta w Turcji
Miejscowości w prowincji Hatay